Иван Фёдорович Модяев (1918, дер. Жуково, Московская губерния — 2000) — советский военачальник, генерал-полковник авиации (30.10.1978).

Биография 
В декабре 1937 года призван в Красную Армию. Окончил Борисоглебское высшее военное авиационное училище лётчиков в 1939 году. В 1939 году вступил в ВКП(б). До лета 1942 года служил инструктором в Армавирской военной авиационной школе.

Участник Великой Отечественной войны с октября 1943 года. Воевал в составе 117-го гвардейского истребительного авиационного полка 236-й истребительной авиационной дивизии 8-й воздушной армии на Южном, 4-м, 1-м и 3-м Украинских фронтах. Был в полку командиром звена и эскадрильи, а Победу гвардии капитан Модяев встретил в должности заместителя командира полка. Летал в войну на истребителях Як-1 и Як-9, к середине ноября 1944 года выполнил 104 боевых вылета, в воздушных боях сбил лично 3 самолёта противника.  

C 3 ноября 1948 по 27 декабря 1951 год майор Модяев — командир 410-го штурмового авиационного полка (вскоре переформирован в 865-й истребительный авиационный полк), базирующийся на аэродроме Елизово. Позднее командовал авиационными дивизией и корпусом.

Окончил Военную академию Генерального штаба. Первый заместитель командующего воздушной армией, с 1971 года — заместитель начальника Главного штаба ВВС по лётной службе, одновременно возглавлял работу вневедомственной комиссии (в её работе участвовали представители Министерства обороны, Министерства гражданской авиации, Министерства авиационной промышленности, Министерства радиопромышленности и других ведомств) по разработке Единой системы управления воздушным движением над территорией СССР.

Входил в состав ряда комиссий по расследованию авиационных происшествий и катастроф, в том числе в комиссию по расследованию гибели Ю. А. Гагарина и В. С. Серёгина.

В 1978—1987 годах — начальник управления Межведомственной комиссии Единой системы управления воздушным движением СССР. В начале 1980-х годов участвовал в войне в Афганистане, будучи представителем от ВВС в Оперативной группе Министерства обороны СССР в Афганистане. С ноября 1987 года — в отставке.

Умер в 2000 году. Похоронен в Москве на Троекуровском кладбище.

Награды 
 Орден Ленина
 Пять орденов Красного Знамени (24.12.1943; 1954; 1955; 1968; 1981)
 Два ордена Отечественной войны I степени (05.08.1944; 06.04.1985)
 Орден Александра Невского (17.12.1944)
 Два ордена Красной Звезды (1951; 1954)
 Орден «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 3-й степени
 Медаль «За боевые заслуги» (24.06.1948)
 Ряд других медалей 
 Лауреат Государственной премии СССР (1982)
 Почётная грамота правительства Российской Федерации (1998)
Награды иностранных государств
 Орден Партизанской звезды II степени (Югославия, 21.06.1945)
 Орден «9 сентября 1944 года» I степени с мечами (Болгария, 14.09.1974)
 Орден «Красное Знамя» (Афганистан)
 Медаль «Братство по оружию» в золоте (ГДР)
 Медаль «30 лет Победы над фашистской Германией» (Болгария, 06.03.1975)
 Медаль «За укрепление братства по оружию» (Болгария, 06.05.1980)
 Медаль «Братство по оружию» (Польша, 12.10.1979)
 Медаль «40 лет освобождения Чехословакии Советской Армией» (ЧССР, 11.03.1985)	
 Медаль «30 лет Халхин-Гольской Победы» (Монголия, 15.08.1969)
 Медаль «50 лет Монгольской Народной Революции» (Монголия, 16.12.1971)
 Медаль «60 лет Вооружённым силам МНР» (Монголия, 29.12.1981)
 Медаль «30-я годовщина Революционных Вооружённых сил Кубы» (Куба)

Высшие воинские звания 
 Генерал-майор авиации — 27.08.1957
 Генерал-лейтенант авиации — 02.11.1972
 Генерал-полковник авиации — 30.10.1978

Примечания

Ссылки 
 
 

Выпускники Борисоглебского высшего военного авиационного училища лётчиков
Лётчики Великой Отечественной войны
Командиры эскадрилий в Великой Отечественной войне
Участники Афганской войны (1979—1989)
Похороненные на Троекуровском кладбище